Den Namen HMS New Zealand, benannt nach dem britischen Dominion Neuseeland, trugen mehrere Schiffe der Royal Navy:

 Die erste HMS New Zealand (1904) war ein Schlachtschiff der King-Edward-VII-Klasse und lief 1904 vom Stapel. 1911 wurde es in HMS Zealandia umbenannt und 1921 zum Abbruch verkauft.
 Die zweite HMS New Zealand (1911) war ein Schlachtkreuzer der Indefatigable-Klasse, der 1911 vom Stapel lief. Er diente im Ersten Weltkrieg und wurde ab 1922 abgewrackt.
 Die dritte HMS New Zealand sollte ein Flugzeugträger der Malta-Klasse werden. Sein Bau wurde 1946 abgebrochen.

Schiffsname der Royal Navy
Militärschiff (Vereinigtes Königreich)